Schneckenturm ist der Name folgender Türme und Bauwerke:
 Schneckenturm Burg Hallburg, Turm der Burg Hallburg in Hallburg (Volkach), Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schneckenturm (Hilwartshausen), Aussichtsplattform in Hilwartshausen (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Schneckenturm (Hungen), Treppenturm der Evangelischen Stadtkirche (Hungen) in Hungen, Landkreis Gießen, Hessen
 Schneckenturm (Kirchheimbolanden), Aussichtspavillon in Schillerhain (Kirchheimbolanden), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schneckenturm (Neumarkt in der Oberpfalz), Treppenturm des ehemaligen Pfalzgrafenschlosses Neumarkt in Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schneckenturm (Röttingen), früherer Wehrturm und Teil der Stadtbefestigung von Röttingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Schneckenturm Starkenburg, Turm der Starkenburg, heute Aussichtsturm, in Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Schneckenturm (Allerheiligen im Mühlkreis), Treppenturm der Wallfahrtskirche Allerheiligen im Mühlkreis in Allerheiligen im Mühlkreis, Bezirk Perg, Oberösterreich, Österreich
 Schneckenturm (Schloss Riggisberg), Treppenturm des Schlosses Riggisberg in Riggisberg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern, Schweiz
 Schneckenturm (Chichén Itzá), Bauwerk der Ruinenstätte Chichén Itzá auf der Halbinsel Yucatán, Mexiko